W elektronice, akustyce, fizyce, optyce, telekomunikacji:
 pasmo widzialne
 pasmo przenoszenia
 pasmo radiowe
 pasmo Macha
 pasmo pracy anteny

W fizyce molekularnej: 
 pasmo wzbronione
 pasmo przewodzenia
 pasmo walencyjne

Inne:
 pasmo górskie
 pasmo programowe
 Pasmo – tygodnik

Zobacz też 
 kategoria grupująca pasma amatorskie